Kampung Blang (Blang Bintang), een plaats in Indonesië
Kampung Blang (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Kampung Blang (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Kampung Blang (Langkahan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing